Alexandra Kurtz (19?-), karatéka allemande ; 
 Efrem Kurtz (1900-1995), chef d'orchestre américain d'origine russe ; 
 Eugene Kurtz (1923-2006), compositeur américain de musique classique contemporaine ; 
 Gary Kurtz (1940-2018), producteur américain de cinéma ; 
 Gary Kurtz (1961-), humoriste et mentaliste canadien ; 
 Hermann Kurtz (1873-1942), collectionneur et prestidigitateur roumain ; 
 Katherine Kurtz (1944-), auteur américaine vivant en Irlande ; 
 Marcia Jean Kurtz (née vers 1945), actrice américaine ;
 Paul Kurtz (1925-2012), philosophe américain ;
 Swoosie Kurtz (1944-), actrice américaine ; 
 Thomas Eugene Kurtz (1928-), mathématicien et informaticien américain ; 
 Wilhelm Kurtz (1935-2023), missionnaire catholique allemand. 

Dans la fiction : 
 , personnage de la nouvelle Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, parue en 1899 ; 
 colonel Walter E. Kurtz, personnage interprété par Marlon Brando dans Apocalypse now de Francis F. Coppola, film sorti en 1979 adaptant librement la nouvelle de Joseph Conrad.

Voir aussi 
 
 

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien